Лома дел Фресно има више значења:

 Лома дел Фресно (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома дел Фресно (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику